Oskil (; ) ist ein Dorf im Südosten der ukrainischen Oblast Charkiw mit etwa 3200 Einwohnern (2001).

Geografische Lage 
Die Ortschaft liegt an der Mündung des 21 km langen Bachtyn () in den Oskil und am Staudamm des Oskilsker Stausees 14 km südöstlich vom Rajonzentrum Isjum und 137 km südöstlich vom Oblastzentrum Charkiw.

Geschichte 
Das heutige Oskil wurde 1600 auf Dekret des Zaren Boris Godunow als Grenzfestung Zarw-Boryssow () in der Sloboda-Ukraine gegründet. Später trug der Ort dann den Namen Zareboryssiw (Цареборисів) bzw. russisch Zareborissow (Цареборисов).

1919 wurde das Dorf in Tscherwonyj Oskil (ukrainisch ) umbenannt und 2016 erhielt es, im Zuge der Dekommunisierung in der Ukraine, den Namen Oskil.

Im Verlauf des Ukrainekrieges wurde der Ort im am 21. Mai 2022 durch russische Truppen besetzt. Im Zuge der Gegenoffensive in der Region Charkiw kam der Ort am 13. September 2022 wieder unter ukrainische Kontrolle.

Verwaltungsgliederung 
Am 25. Juli 2017 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Oskil (Оскільська сільська громада/Oskilska silska hromada). Zu dieser zählten auch die 9 Dörfer Bukyne, Dibrowa, Jaremiwka, Kapytoliwka, Komariwka, Mykolajiwka, Passika und Studenok, bis dahin bildete das Dorf zusammen mit dem Dorf Bukyne (mit einer Bahnstation an der Bahnstrecke Charkiw–Horliwka) die gleichnamige Landratsgemeinde Oskil (Оскільська сільська рада/Oskilska silska rada) im Osten des Rajons Isjum.

Am 12. Juni 2020 kamen noch weitere 18 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer zum Gemeindegebiet.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Oskil Teil der Gemeinde:

Weblinks 
 Ortsgeschichte Tscherwonyj Oskil in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 Webseite der Landratsgemeinde auf rada.info (ukrainisch)
 Artikel zur 420-Jahr-Feier des Dorfes (ukrainisch)

Einzelnachweise

Anmerkungen 

Ort in der Oblast Charkiw
Rajon Isjum
Gegründet 1600
Ort am Oskol